Columba – forma latina del nome proprio di persona italiano maschile Colombo
Columba – una delle 88 costellazioni moderne.
Columba – genere di uccelli della famiglia Columbidae
Columba – client di posta elettronica
Columba di Iona – santo cattolico irlandese.

Biografie 
Mario Luigi Columba - accademico e politico italiano